Mount Juliet kan syfta på följande:
 Mount Juliet, British Columbia, ett berg i Kanada
 Mount Juliet, Tennessee, en stad i USA